Brouwershuis (Antwerpen), of Waterhuis, een 16e-eeuws pomphuis in Antwerpen
 Waterhuis (Brugge), twee gebouwen, tegenover elkaar gelegen tussen de Boeveriepoort en de Smedenpoort op de vestingen van Brugge
 't Waterhuis (Oostende), een café in Oostende
 Waterhuis (Terneuzen), een buurtschap in de gemeente Terneuzen
 waterhuis (spoor), een type gebouw langs het spoor, met water voor treinmaterieel